Cliff John Barton, ameriški profesionalni hokejist, * 3. september 1907, Sault Ste. Marie, Michigan, ZDA, † 14. september 1969.

Barton je igral na desnem krilu. V ligi NHL je prebil 3 sezone, v katerih je nastopil za tri različna moštva - Pittsburgh Pirates, Philadelphia Quakers in New York Rangers.

Kariera
Kariero je začel v mladinskem moštvu Port Arthur Bruins in jo nadaljeval v članskem amaterskem moštvu iz istega mesta, moštvu Port Arthur Ports. Leta 1929 je po koncu svoje amaterske kariere prestopil naravnost v ligo NHL, natančneje k ekipi Pittsburgh Pirates. V ekipi je ostal tudi po selitvi v Filadelfijo in zaigral zanjo tudi pod novim imenom Philadelphia Quakers. Po koncu sezone je klub razpadel, zato se je Barton preselil v nižjeligaško IHL moštvo Pittsburgh Yellow Jackets. 2 tekmi v sezoni 1931/32 je sicer zaigral tudi za Can-Am klub Springfield Indians. 

Zatem je v ligi IHL igral 4 sezone za moštvo Buffalo Bisons, za moštvo je nastopil tudi v novi ligi IAHL, ki je predhodnica današnje lige AHL. Že v svoji prvi IAHL sezoni se je iz Buffala preslil v Filadelfijo k moštvu Philadelphia Ramblers. V Filadelfiji je ostal dve sezoni in pol in se z začetkom sezone 1939/40 vrnil v ligo NHL v klub New York Rangers. Za Rangerse je v sezoni igral le na treh tekmah in preostanek sezone prebil pri svojem prejšnjem moštvu, Philadelphia Ramblers. Leta 1940 se je liga IAHL tudi uradno preimenovala v AHL, Barton pa je okrepil AHL moštvo Hershey Bears, a se že po 6 tekmah preselil v AHA ekipo St. Louis Flyers. Leta 1942 se je vrnil v ligo AHL in zaigral za ekipo New Haven Eagles, sezono končal v klubu Washington Lions. Naslednjo sezono je igral za moštvo Pittsburgh Hornets. Sezona 1943/44 je bila tudi njegova zadnja.

Pregled kariere

|-
| Port Arthur Bruins
| TBJHL
| 23/24
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Port Arthur Bruins
| TBJHL
| 24/25
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Port Arthur Bruins
| TBJHL
| 25/26
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Port Arthur Bruins
| TBJHL
| 26/27
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Port Arthur Bruins
| M-Cup
| 26/27
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 6
| 8
| 5
| 13
| 
| 6
|-
| Port Arthur Ports
| TBSHL
| 27/28
|
| 21
| 13
| 6
| 19
|
| 15
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Port Arthur Ports
| TBSHL
| 28/29
|
| 20
| 10
| 8
| 18
|
| 12
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 
| 2
|-
| Port Arthur Ports
| Pokal Allan
| 28/29
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 7
| 4
| 0
| 4
| 
| 4
|-
| Pittsburgh Pirates
| NHL
| 29/30
|
| 39
| 4
| 2
| 6
|
| 4
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Philadelphia Quakers
| NHL
| 30/31
|
| 43
| 6
| 7
| 13
|
| 18
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Pittsburgh Yellow Jackets
| IHL
| 31/32
|
| 39
| 2
| 3
| 5
|
| 39
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Springfield Indians
| Can-Am
| 31/32
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Buffalo Bisons
| IHL
| 32/33
|
| 40
| 1
| 2
| 3
|
| 12
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|-
| Buffalo Bisons
| IHL
| 33/34
|
| 44
| 19
| 8
| 27
|
| 18
|
| 6
| 2
| 1
| 3
| 
| 4
|-
| Buffalo Bisons
| IHL
| 34/35
|
| 44
| 18
| 8
| 26
|
| 43
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Buffalo Bisons
| IHL
| 35/36
|
| 47
| 12
| 17
| 29
|
| 32
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| 
| 4
|-
| Buffalo Bisons
| IAHL
| 36/37
|
| 11
| 4
| 3
| 7
|
| 8
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Philadelphia Ramblers
| IAHL
| 36/37
|
| 34
| 7
| 11
| 18
|
| 10
|
| 6
| 2
| 0
| 2
| 
| 2
|-
| Philadelphia Ramblers
| IAHL
| 37/38
|
| 47
| 13
| 19
| 32
|
| 11
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| 
| 0
|-
| Philadelphia Ramblers
| IAHL
| 38/39
|
| 52
| 21
| 28
| 49
|
| 16
|
| 9
| 3
| 3
| 6
| 
| 6
|-
| New York Rangers
| NHL
| 39/40
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Philadelphia Ramblers
| IAHL
| 39/40
|
| 51
| 9
| 19
| 28
|
| 6
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Hershey Bears
| AHL
| 40/41
|
| 6
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| St. Louis Flyers
| AHA
| 40/41
|
| 43
| 6
| 8
| 14
|
| 12
|
| 9
| 3
| 3
| 6
| 
| 0
|-
| St. Louis Flyers
| AHA
| 41/42
|
| 50
| 26
| 22
| 48
|
| 22
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 
| 2
|-
| New Haven Eagles
| AHL
| 42/43
|
| 12
| 2
| 9
| 11
|
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Washington Lions
| AHL
| 42/43
|
| 22
| 6
| 12
| 18
|
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Pittsburgh Hornets
| AHL
| 43/44
|
| 41
| 6
| 15
| 21
|
| 6
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 711
| bgcolor="#7FFF00" | 186
| bgcolor="#7FFF00" | 208
| bgcolor="#7FFF00" | 394
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 284
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 63
| bgcolor="#7FFF00" | 22
| bgcolor="#7FFF00" | 13
| bgcolor="#7FFF00" | 35
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 30
|}

Zunanje povezave

Ameriški hokejski desnokrilni napadalci
Hokejisti Port Arthur Bruins
Hokejisti Port Arthur Ports
Hokejisti Pittsburgh Pirates
Hokejisti Philadelphia Quakers
Hokejisti Pittsburgh Yellow Jackets
Hokejisti Springfield Indians
Hokejisti Buffalo Bisons (IHL)
Hokejisti Philadelphia Ramblers
Hokejisti New York Rangers
Hokejisti Hershey Bears
Hokejisti St. Louis Flyers
Hokejisti New Haven Eagles
Hokejisti Washington Lions
Hokejisti Pittsburgh Hornets